Mahmúd (arabsky محمود) je mužské arabské jméno. Znamená chvályhodný a má stejný kořen jako jméno Mohamed.

Nositelé

Mahmúd 
 Mahmúd († 1416) – ojratský vojevůdce
 Mahmúd Abbás (* 1935) – palestinský prezident
 Mahmúd Abú Zajd (* 1987) – vězněný egyptský novinář
 Mahmúd Ahmadínežád (* 1956) – bývalý prezident Íránu
 Mahmúd an-Nášaf (1906–1979) – izraelský poslanec
 Mahmúd Darwíš (1941–2008) – palestinský básník
 Mahmúd Džibríl (1952–2020) – libyjský politik
 Mahmúd Mamdání (* 1947) – ugandský kulturní antropolog

 Mahmúd z Ghazny (971–1030) – sultán Ghaznovské říše
 Mír Mahmúd Hótakí (1697–1725) – perský šáh
 Salí Mahmúd Osman (* 1957) – súdánský právník

Další varianty 
 Mahmud I. (1693–1754) – sultán Osmanské říše
 Mahmut II. (1785–1839) – sultán Osmanské říše
 Mahmut Demir (* 1970) – turecký zápasník
 Mahmut Gazi Yaşargil (* 1925) – turecký neurochirurg
 Mahmud Ševket Paša (1856–1913) – osmanský generál
 Isaac Mahmood Noell (* 1983) – katalánský DJ

Jména arabského původu
Arabská příjmení